Topònims:
 Anglaterra:
 Medway (Anglaterra)
 Riu Medway
 Austràlia: Medway (Austràlia)
 Canadà: Medway (Canadà)
 Estats Units:
 Medway (Maine)
 Medway (Massachusetts)
 Història: Batalla del Medway o del riu Medway, enfrontament succeït a Britània l'any 43 entre l'exèrcit romà i les tribus britanes.